El formato es la medida útil del fotograma, la superficie usada para grabar la imagen, es decir, es la anchura total del film, incluyendo la parte de la imagen, la del sonido y la de las perforaciones. Se expresa siempre como el producto de los dos lados del rectángulo. Evidentemente, cuanto mayor sea el formato, más calidad se podrá conseguir; la diferencia será sostensible en grandes ampliaciones. Pero también es evidente que las cámaras y objetivos de formatos grandes serán necesariamente más voluminosos y difíciles de manejar.

A lo largo de los años y con diferentes propósitos han ido apareciendo diferentes formatos:

El formato de 35 mm o paso universal 
Usa una película de 35 mm de anchura, como la más habitual en cine, sobre la cual impresiona una superficie de 24 mm x 36 mm. Es, con gran diferencia, el formato más usado y con más tipo de cámaras, objetivos, accesorios etc. disponibles. Es también el más polivalente: se usa tanto para aplicaciones del campo profesional como para la más habitual fotografía de aficionado.

El conjunto de formatos medianos 
Usan todos una película de 6 cm de anchura sin perforaciones. La calidad es notablemente superior a la del 35 mm: la superficie útil del formato 6 x 6 es unas 4 veces más grande. Es un formato profesional o de aficionado muy exigente. Las cámaras que lo incorporan acostumbran a ser todavía bastante manejables para ser usadas en aplicaciones fuera del estudio.

Las cámaras de gran formato 
Usan placas, es decir, láminas u hojas de película individuales, cada una de las cuales se inserta en un chasis cerrado del cual se retira un visillo cuando la placa está dentro del cuerpo de la cámara. Al abrir posteriormente el obturador, la emulsión es impresionada. Este es, sin muchas variaciones, el sistema que se usaba en los inicios de la fotografía. La calidad que pueden dar con las emulsiones de hoy es extraordinaria. Obviamente, el gran volumen de estos formatos hace que se utilice exclusivamente con cámaras de estudio, voluminosas y necesitadas de trípode.

En el campo de la fotografía hay todavía muchos temas en los que no entraremos, como por ejemplo el uso de filtros o el trascendental de la tecnología química que hay detrás de los diferentes tipos de película y los procesos de revelado y copiaje.

Formato de exposición 
En este caso, no se refiere a la anchura total del film, solo a aquella parte del cuadrado de la película destinada exclusivamente a la imagen. Este formato se puede expresar de dos maneras:
 Como el producto de sus dos dimensiones.
 Como el cociente entre la anchura y la altura denominado relación de aspecto (aspect ratio).

Para el formato de película de 35 mm así como el de 70 mm hay diferentes formatos de exposición, que determinarán las dimensiones reales de la proyección de la película en una pantalla.

El paso del cine a la televisión 
Cuando las películas se empezaron a proyectar por la televisión, apareció un conflicto de formatos. La televisión obligaba a deformar la imagen de los films panorámicos para que cupieran dentro de la pantalla. Las imágenes quedaban alargadas puesto que comprimían la imagen por los laterales. Este handicap se solucionó cuando introdujeron lados superiores e inferiores de la película. De este modo, los films se veían en su formato propio y evitaban las deformaciones al proyectarse por el televisor.

El formato DV (digital video) 
Es el formato en que graban buena parte de las cámaras de video domésticas pero que no graban en HD. Al ser un formato digital, no hay que hacer ninguna conversión. La información que recibe el ordenador al traspasar los datos de la cámara es exactamente la misma que almacena la cámara.

Así pues, este formato admite diferentes opciones:

También se pueden definir diferentes calidades en cuanto al sonido:

De este formato se derivan los formatos DVCPRO y DVCAM, que se diferencian por el formato del apoyo (la cinta) y por algunos aspectos de calidad. Estos formatos son una mejora respecto al formato DV.

El formato HDV (Video de alta definición) 
Aparece en Japón en 2003, anunciado por la corporación de marcas: Sony, Canon y Sharp y utiliza el algoritmo de compresión MPEG2 o MPEG4

Hay dos especificaciones para este formato:

En cuanto al audio:

Referencias

Enlaces externos 
Formatos cinematográficos:
 https://www.upf.edu/pdi/dcom/xavierberenguer/recursos/fig_calc/_8_/estampes/3_7.htm